Переломы бедренной кости — патологические состояния, возникающее в ходе нарушения анатомической целостности бедренной кости. Все переломы бедренной кости можно разделить на ряд групп:
 Переломы верхнего конца бедра
 медиальные переломы шейки бедра (внутрисуставные)
 абдукционные (вколоченные)
 аддукционные (не вколоченные)
 вертельные переломы
 межвертельные
 чрезвертельные
 Изолированные переломы вертелов
 переломы большого вертела
 переломы малого вертела
 Переломы диафиза бедра
 Переломы мыщелков бедра (внутрисуставные)

Примечания

См. также 
 Перелом кости

Переломы костей нижней конечности